The Rough Riders – film del 1927 diretto da Victor Fleming
The Rough Riders – serie televisiva statunitense (1958-1959)